Churruca bezeichnet:

 Churruca (Buenos Aires), Ort in Gran Buenos Aires

Churruca ist der Familienname folgender Personen:

 Cosme Damián Churruca y Elorza (1761–1805), spanischer Wissenschaftler und Militär
 Evaristo de Churruca y Brunet (1841–1917), Graf von Motrico und Ingenieur